En Pologne, Pepłówek peut désigner : 

 Pepłówek, village de la voïvodie de Mazovie,
 Pepłówek, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.